Municipio de Albany puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Albany (condado de Nevada, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Nevada.
 Municipio de Albany (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Albany (condado de Stearns, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.
 Municipio de Albany (condado de Harlan, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Harlan.
 Municipio de Albany (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.
 Municipio de Albany (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.